Edward Czerny (1887-1958), pułkownik artylerii Wojska Polskiego
 Edward Czerny (1917-2003), kompozytor, dyrygent, aranżer, multiinstrumentalista